Быстра () — село в Польше, входит в состав гмины (волости) Вильковице Бельского повята, Силезское воеводство.

Расположено в южной части Польши в Силезских Бескидах на реке Бялка левого притока р. Бялой (бассейн Вислы).

Население составляет 3887 человек (на 2008 год).

Создано путëм объединения в 1956 году двух ранее существовавших сëл Быстра Силезская (Шленская) () и Быстра Краковская.

Известные уроженцы и жители 
 Фалат, Юлиан (1853—1929) — выдающийся польский художник-акварелист.

Ссылки 
 http://www.tpb.bystra.pl/ Towarzystwo Przyjaciół Bystrej

Населённые пункты Силезского воеводства